Psilanderhielm  ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Psilanderhielm (1735–1811), schwedischer Konteradmiral 
 Johan Psilanderhielm (1728–1799), schwedischer Generalleutnant
 Johan Gustaf Psilanderhielm (1723–1782), schwedischer Jurist und Amateurmusiker
 Nils Psilanderhielm (1706–1768), schwedischer Mineraloge